Уитроу, Бенджамин — английский актёр.
 Уитроу, Джексон — американский профессиональный теннисист.